Delphinbrunnen bezeichnet in Dresden einen der folgenden vier Brunnen:
 Delphinbrunnen (Dresden-Altstadt), den auf der Brühlschen Terrasse gelegenen und bedeutendsten der Delphinbrunnen in Dresden,
 Delphinbrunnen (Wachwitz), eine Brunnenanlage in Dresden-Wachwitz,
 Delphinbrunnen (Blasewitz), einen Wandbrunnen von 1904 an der Villa Käthe-Kollwitz-Ufer 88 und
 Delphinbrunnen (Johannstadt), eine 1878 durch den Architekten Karl Weißbach geschaffene, 1945 zerstörte und nicht wieder errichtete Brunnenanlage auf dem nicht mehr vorhandenen Striesener Platz in Johannstadt.

Zwei weitere Delphinbrunnen befanden sich ab 1760 links und rechts des hofseitigen Portals des Landhauses (Werke von Johann Christian Feige), die auch die Zerstörung 1945 überstanden hatten. Sie wurden 1957 bei der damaligen Neugestaltung der Ernst-Thälmann-Straße (heute: Wilsdruffer Straße) und der Verlegung des Zugangs zum Stadtmuseum auf diese frühere Hofseite abgebaut und mit ihnen 1960–1963 das Haupteingangstor zum Barockgarten Großsedlitz neu geschaffen, wo sie sich auch jetzt noch befinden.

Delphinbrunnen
Brunnen in Dresden